Das Dameneinzel der Canadian Lawn Tennis Championships 1940 war ein Tenniswettbewerb in Quebec-Stadt.

Ergebnisse

Quelle 
 The Montreal Gazette, Ausgaben vom 9., 11.–13. und 15. Juli 1940, Windsor Daily Star, Ausgabe vom 10. Juli 1940, jeweils auf news.google.com/newspapers

Tennisturnier in der Stadt Québec
Tennisturnier 1940